Jonathan Alexander de Guzmán (Scarborough, 1987. szeptember 13. –) holland válogatott labdarúgó, 2017 óta az Eintracht Frankfurt középpályása.

Pályafutása

Statisztika 

2014. március 29-i adatok

Fordítás

Jegyzetek 
soccerbase profil

Holland olimpikonok
Holland labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
1987-ben született személyek
A 2014-es világbajnokság labdarúgói
A Feyenoord labdarúgói
Az RCD Mallorca labdarúgói
A Villarreal labdarúgói
A Swansea City labdarúgói
Élő személyek
A Chievo labdarúgói
Az SSC Napoli labdarúgói
Az Eintracht Frankfurt labdarúgói